Eudaemon (griechisch Eudaimon) steht für: 

 eine antike Stadt in Arabien, siehe Arabia Felix#Eudaemon

Eudaemon ist das Cognomen folgender Personen:

 Tiberius Claudius Eudaemon, Freigelassener des Kaisers Claudius
 Eudaemon (Stadtpräfekt), praefectus urbi unter Iustinian

Eudaimon ist der Name folgender Personen:
 Eudaimon (Sohn des Aigyptos), mythischer Sohn des Aigyptos
 Eudaimon (Faustkämpfer), Olympiasieger im Faustkampf Anfang des 3. Jahrhunderts
 Eudaimon (Läufer), Olympiasieger im Lauf 169 n. Chr.
 Eudaimon (Freund Hadrians), Freund des Kaisers Hadrian
 Eudaimon von Pelusion, Grammatiker des 4. Jahrhunderts